Gerhard Kegel ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Kegel (Diplomat) (1907–1989), deutscher Diplomat
 Gerhard Kegel (Jurist) (1912–2006), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer